Sericoda är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Kirby 1837. Sericoda ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Sericoda